Idrætsboken er et 4-binds leksika om sport udgivet i 1922 og 1923 af Kristiania Distriktslag under redaktion af K. Vilh. Amundsen. Idrætsboken blev udgivet på forlaget H. Aschehoug og Co.

Bøger

Litteratur 
 Note: Kun norske IP-adresser har adgang til bøgerne.

Leksika
Litteratur i 1922
Litteratur i 1923
Litteratur fra Norge
Sport i Norge
Boksebøger